Александр Жохов:
 Жохов, Александр Андреевич (1748—1823) — генерал-лейтенант флота, командир Астраханского порта.
 Жохов, Александр Фёдорович (1840—1872) — русский писатель-публицист.